Cette page contient les pages d'homonymie de Aksu, Aksou, Ak-Su et AKSU.

Aksu ou Aksou signifie en turc « eau pure », « eau claire » (de ak blanc et su eau) entre dans de multiples toponymes en Turquie et dans d'autre pays peuplé par des Turcs. Dans le cas des rivières de Turquie, elles sont appelées tantôt Aksu Nehri, Aksu Çayı ou Aksu Deresi semble-t-il sans grande règle apparente : les mots nehir (rivière/fleuve), çay (ruisseau/rivière) et plus rarement dere (ruisseau) sont alternativement employés. Il a d'autres noms très utilisés :  (« eau noire ») et  (« eau bleue »).

Patronymes 

 Sezen Aksu auteur-compositeur-interprète turque, née en 1954 à Denizli, Turquie.

Toponymes

Cours d'eau

Hors de Turquie 
 Aksou, rivière du Xinjiang au nord-ouest de la Chine ;
 Aksu, cours supérieur du Bartang, en Afghanistan puis au Tadjikistan ;
 Ak-Su, rivière du Kadamjaï au Kirghizistan ;

Turquie 
 Aksu, village assyro-chaldéen situé au sud-est de Turquie (son nom en araméen est « Herbolé ») ;
 Aksu Nehri, affluent du Ceyhan ;
 Aksu Çayı, fleuve qui a son embouchure près d'Antalya ;
 Aksu Çayı, affluent de la rivière appelée Çürüksu Çayı et Lycos dans l'Antiquité affluent du Méandre ;
 Aksu Deresi, rivière coupée par le barrage de Gölbaşı dans la province de Bursa - elle conflue avec la Nilüfer Çayı sous la forme d'un canal de drainage (en turc : Kurutma Kanalı) au nord de Bursa ;

Agglomérations

Hors de Turquie 
 Aksou, ville du Xinjiang au nord-ouest de Chine ;
 Aksou, ville du Kazakhstan ;

Turquie 
 Aksu, ville et district de la province d'Isparta ;
 Aksu, une ville et un district de la province d'Antalya.

Autres 
 AKSU ou AKS-74U, la version compacte du fusil d'assaut AK-74
 Réserve naturelle Aksou-Jabagly

Homonymie de toponyme
Tokhariens